Darfield – miejscowość w Kolumbia Brytyjska (Kanada)
 Darfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Darfield – miasto w Nowej Zelandii